George III van Anhalt (1507–1553), hertog van Anhalt-Dessau (1544–1553).
George III van het Verenigd Koninkrijk (George III Willem Frederik, 1738–1820), koning van het Verenigd Koninkrijk (1760–1820) plus diverse andere titels.
George III (stijl), een stijlperiode in de Britse antiek
George III van Georgië (1184), koning van Georgië (1156-1184)
Giorgi III van Imeretië (1639), koning van Imeretië (West-Georgië) (1605 to 1639)